Флаг муниципального образования «Кетовский район» Курганской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 августа 2010 года и направлен на экспертизу в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

Флаг является официальным символом Кетовского района как муниципального образования и административного центра Кетовского района Курганской области.

Описание 
В тексте закона приводятся два различных описания флага, одно в «Положении» и другое в приложении к «Положению», и оба не совпадают с графическим рисунком флага приведённом в «Положении».

«Флаг Кетовского района представляет собой прямоугольное полотнище, ширина и длина которого соотносится как 3:4, разделённое по горизонтали на три полосы (сверху вниз) — изумрудного, белого и изумрудного цветов. Отношение ширины каждой из полос к общей ширине флага составляет, соответственно, 1:6, 4:6 и 1:6. В центральной части белой полосы — эмблема Кетовского района, составленная из двух равновеликих белых холмов, один за другим — правый выходит из-за левого, как эмблема субъекта, внизу слева сосновая ветвь с шишкой, как элемент флоры, внизу справа белка оранжевого цвета, как элемент фауны Кетовского района, с обеих сторон золотые колосья перевитые красной лентой. Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

«Флаг Кетовского района представляет собой прямоугольное полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, разделённое по горизонтали на три полосы (сверху вниз) — изумрудного(зелёного), белого и изумрудного (зелёного) цветов. Отношение ширины каждой из полос к общей ширине флага составляет, соответственно, 1:6, 4:6 и 1:6. В центральной части белой полосы — герб Кетовского района, составленная из двух равновеликих белых холмов, один за другим — правый выходит из-за левого. Изображение курганов (холмов) стилизовано: каждый из них представляет собой равнобедренный треугольник с основанием в 2\9 длины флага и высотой в 1\4 его ширины.

Треугольники разделены изумрудным (зелёным) контуром шириной в 1\60 ширины флага таким образом, что общее основанием курганной эмблемы равно 1\4 длины флага. Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Примечания 

Флаги с изображением гор
Флаги с изображением сосны
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением белки